IAAF World Challenge — ежегодная международная легкоатлетическая серия, состоящая из 14-и этапов. Проводится с 2010 года. Является 2-й по значимостью серией в мире, после Бриллиантовой лиги.

Соревнования в рамках IAAF World Challenge

Этапы в 2013 году

2014

Ссылки 
 Официальный сайт

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2010 года